Скала, может означать:
 Скала́ — выходы каменных горных пород с крутыми или отвесными склонами и обычно остроконечными вершинами.

Топоним 

 Скала — село, Колыванский район, Новосибирская область, Россия.
 Ска́ла — город в Польше.
 Ска́ла — деревня на Фарерском острове Эстурой.

Украина 
 Скала — село в Винницкой области.
 Скала-Подольская — посёлок городского типа в Тернопольской области.

Болгария 
 Скала — село в Бургасской области.
 Скала — село в Силистренской области.

Греция 
 Скала — город на острове Кефалиния.
 Скала — город на Пелопоннесе.

Персоналии

Фамилия 
 Алексей (Алексий) Владимирович Скала (1961—2012) — протоиерей Русской православной церкви.
 Делия Ска́ла (1929—2004) — итальянская балерина и актриса.
 Лилия Ска́ла (1896—1994) — австро-американская актриса.
 Ска́ла, Невио (род. 1947) — итальянский футбольный тренер.
 Скала, Флавио (XVI—XVII вв.) — итальянский актёр.
 Скала, Франко (род. 1937) — итальянский пианист и музыкальный педагог.
 Скала, Юрий Васильевич (род. 1965) — советский, украинский и молдавский футболист.
 Скала, Ян (1889—1945) — лужицкий писатель, поэт, публицист и общественный деятель.

Псевдоним 
Скала́ () — псевдоним Дуэйна Джонсона — американского рестлера и киноактёра.

Футбольные клубы

Прочее 
 «Скала» — фильм Майкла Бэя 1996 года.
 «Скала» — советская система инженерно-технических проволочных заграждений с контактной электрической сигнализацией.
 Скала (1948—1956) — театр в Вене
 СКАЛА — Система централизованного контроля, первоначально разработана для ЛАЭС (расшифровывалось как Система контроля аппарата Ленинградской атомной), в дальнейшем была применена на всех 15-ти энергоблоках с реактором РБМК-1000.

См. также 
  — город в общине Оропос в Восточной Аттике.
 Ла Скала
 Скалка
 Scala
  (Стрюн, Норвегия)